Conchagüita peut désigner :
 Île Conchagüita, une île du golfe de Fonseca, au Salvador
 Conchagüita, un volcan de l'Île Conchagüita